Bender salvaje es el episodio 21 (octavo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Bender vence al robot luchador Unidad Enmascarada y empieza en la lucha libre. Hace que Leela sea su entrenadora. Después de su primer combate descubre que es un deporte arreglado y empieza a menospreciar a Leela. Bender pasa sus mejores días en la cumbre, hasta que su mánager le dice que ha bajado su popularidad y está obligado a perder la próxima pelea como Bender el Volteado (un travesti). Le pide a Leela que lo entrene, pero se niega hasta que se da cuenta de que el entrenador del otro luchador era su exentrenador de kung fu, quien no la quería por ser mujer. Bender pelea y Leela se da cuenta de que el robot es controlado por su entrenador. El entrenador y Leela pelean. Leela usa al robot para ganar su pelea, pero hace perder a Bender. 

Curiosamente Bender viste como Mr. Perfect Curt Hennig y luce una bata como Ric Flair. Y algunos de sus contrincantes parodian a leyendas como Ted DiBiase, Tito Santana o Sgt. Slaughter. En uno de los carteles del público dice 'Bender 3.16' haciendo referencia al luchador Stone Cold Steve Austin. En el ring aparece 'Robotmania' haciendo referencia a Wrestlemania.

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
 A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000